Per Ceará si può intendere:

 Ceará, stato del Brasile
 Ceará Sporting Club, società sportiva di Fortaleza
 Ceará (calciatore), calciatore brasiliano
 Ceará-Mirim, comune nello stato brasiliano del Rio Grande do Norte
 Viçosa do Ceará, comune dello stato di Cearà